Villa Hügel ist der Name folgender Gebäude:

 Villa Hügel (Essen), Villa der Industriellenfamilie Krupp in Essen
 Villa Hügel (Wien), Villa des Freiherrn Carl von Hügel in Wien
 Villa Hügel (Darmstadt), eine von Wilhelm Carl Gustav von Doderer erbaute Villa in Darmstadt